Куеста Алта има више значења:

 Куеста Алта (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куеста Алта (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Куеста Алта (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику